Sankt Pankraz (Oostenrijk)
Sankt Pankraz (Italië)